Europa Antica – cultura preindoeuropea dell'età neolitica apparentemente comune all'intera Europa
 Lingue preindoeuropee – lingue parlate in Europa e Asia prima dell'avvento delle lingue indoeuropee